Ranford ist der Familienname folgender Personen:

 Bill Ranford (* 1966), kanadischer Eishockeytorwart
 Brendan Ranford (* 1992), kanadischer Eishockeyspieler